Урочище Сосна — лесной заказник местного значения. Находится в Славянском районе Донецкой области. Статус заказника присвоен решением облисполкома № 276 от 27 июня 1984 года. Площадь — 527 га. Входит в Маяцкое лесничество. Представляет собой сосновые насаждения искусственного происхождения, возраст которых более 50 лет.

Урочище Сосна входит в состав Национального природного парка «Святые горы».

В 2008 году на пленарном заседании 18 сессии Донецкого областного совета рассматривался вопрос об отмене статуса лесного заказника местного значения «Урочище Сосна» и статус заказника был отменён.

Также, урочище с аналогичным названием имеется в Белгородской области России.

Примечания

Библиография 
 Заказники місцевого значення : Урочище Розсоховате; Урочище Сосна; Урочище Софіївьке; Чернецьке; Чорний Жеребець; Щуча заводь; Ямпольський [та ін.] // Донбасс заповідний : Наук.-інформац. довідник-атлас . 2003 . 159 с. : іл. — С.65-105.

Заказники Донецкой области
Лесные заказники
Славянский район (Донецкая область)
Заповедные урочища Донецкой области
Лесные массивы по алфавиту
Лесные массивы Украины
Святые горы (национальный парк)